Домашников — русская фамилия. Известные носители:
 Домашников, Борис Фёдорович (1924—2003) — советский живописец, Народный художник СССР.
 Домашников, Виктор Борисович (род. 1956) – член Союза художников СССР (России).